Az 1969-es női sakkvilágbajnokság egy világbajnokjelölti versenyből és egy világbajnoki döntő párosmérkőzésből állt. A világbajnokjelölti verseny győztese, Alla Kusnyir másodszor szerzett jogot arra, hogy kihívja párosmérkőzésre a világbajnokot, Nona Gaprindasvilit. A világbajnoki döntő párosmérkőzést ezúttal is 8,5–4,5 arányban a címvédő Nona Gaprindasvili nyerte, ezzel másodszor is megvédte világbajnoki címét.

A világbajnokjelölti verseny 
A versenyt 1967. szeptember–októberben a jugoszláviai (ma Szerbia) Szabadkán rendezték, amelyre 9 ország 18 versenyzőjét hívta meg a versenyt szervező Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE). A 18 résztvevő között körmérkőzés formájában dőlt el a világbajnok kihívójának személye. Az első helyért négy szovjet és két jugoszláv versenyző között folyt nagy küzdelem, melyből a szovjet Alla Kusnyir  került ki győztesen, így ő szerzett jogot arra, hogy 1965 után második alkalommal is megmérkőzzön a világbajnoki címért. A második és a harmadik helyen is szovjet versenyzők végeztek, Kozlovszkaja és Zatulovszkaja.

A versenyen ezúttal nem volt magyar résztvevő.

A világbajnokjelölti verseny végeredménye:

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelölti verseny (1967)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Pont !! S–B
|- style="background:#cfc;"
| 1 || Alla Kusnyir|| || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ || 
|-
| 2 || Valentina Kozlovskaya|| || 1 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 101.75
|-
| 3 || Tatiana Zatulovskaya|| || ½ || ½ || - || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 92.00
|-
| 4 || Tereza Štadler|| || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 || 
|-
| 5 || Alexsandra Kislova|| || 0 || 0 || 1 || 0 || - || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|-
| 6 || Verica Nedeljković|| || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 10½ || 
|-
| 7 || Alexandra Nicolau|| || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || - || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 10 || 74.75
|-
| 8 || Nana Alekszandria|| || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 10 || 74.00
|-
| 9 || Milunka Lazarević|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 61.00
|-
| 10 || Waltraud Nowarra|| || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 
|-
| 11 || Margareta Perevoznic|| || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 7 || 49.25
|-
| 12 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov|| || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 48.50
|-
| 13 || Fenny Heemskerk|| || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || - || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 6½ || 
|-
| 14 || Gisela Kahn Gresser|| || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 0 || 0 || 5½ || 53.50
|-
| 15 || Venka Asenova|| || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || - || 1 || ½ || ½ || 5½ || 35.50
|-
| 16 || Marion McGrath|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 4½ || 
|-
| 17 || C. Friedman|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || - || ½ || 4 || 
|-
| 18 || Eva Aronson|| || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || - || 3 || 
|}

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre 1969. április 8. – május 18. között Tbilisziben és Moszkvában került sor. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett valamelyik versenyzőnek elérni.

A mérkőzésen Alla Kusnyir jól rajtolt, a 4. játszma után 2,5–1,5-re vezetett, de a mérkőzés félidejében, a 8. játszma után már 5–3-as Gaprindasvili-előnnyel utaztak Moszkvába. A végeredmény megegyezett az 1965-ös párosmérkőzésük eredményével, Gaprindasvili a 13. játszma után 8,5–4,5 arányban másodszorra is megvédte világbajnoki címét Kusnyirral szemben.

A párosmérkőzés játszmái 
Gaprindasvili-Kusnyir párosmérkőzés 13 játszmája a chessgames.com-on
Gaprindasvili-Kusnyir párosmérkőzés 13 játszmája a 365chess.com-on
Gaprindasvili-Kusnyir párosmérkőzés 13 játszmája a chesstempo.com-on

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1967 Candidates Tournament 
Campeonato Mundo femenino Tbilisi y Moscú 1969

További információk 
To Nona Gaprindashvili's anniversary

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság